Gadolin peut faire référence à :

Personnalités 

 , juriste finlandais,
 Johan Gadolin, chimiste finlandais,
 , personnalité religieuse et scientifique finlandaise, père de Johan Gadolin.

Lieu 
 (2638) Gadolin, un astéroïde

Voir aussi 
 Gadolinite, un minéral
 Gadolinium, un élément